Roy Pieters (politicus), Curaçaos politicus
Roy Pieters (wielrenner), Nederlands baanwielrenner